Buchholz steht für:

 Buchholz (Familienname), deutscher Familienname
 Buchholz (Unternehmen), Orgelbauunternehmen aus Berlin
 Julius Buchholz (Unternehmen), deutsche Wäschefabrik und Versandhaus
 Galerie Buchholz, Galerie für Zeitgenössische Kunst
 Sammel- und Nachschlagewerk der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, nach seinem Begründer genannt der Buchholz
 Buchholz-Wertung, Bewertung im Schach, siehe Feinwertungen für Schachturniere

Buchholz steht für folgende geographischen Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Buchholz (Aller), Gemeinde im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Buchholz (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Buchholz (Herzogtum Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Buchholz in der Nordheide, Stadt im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Buchholz (bei Röbel), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (bei Stadthagen), Gemeinde im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Buchholz (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Märkisch Buchholz, Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Ortsteile in Deutschland:
 Buchholz (Waldkirch), Ortsteil der Stadt Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

 Buchholz (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern

 Berlin-Französisch Buchholz, Ortsteil und Ortslage im  Bezirk Pankow, Berlin

 Buchholz (Altlandsberg), Ortsteil der Stadt Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Buchholz (Beelitz), Ortsteil der Stadt Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Buchholz (Chorin), Wohnplatz der Gemeinde Chorin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Buchholz (Gerswalde), Ortsteil der Gemeinde Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Buchholz (Großwoltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großwoltersdorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Buchholz (Pritzwalk), Ortsteil der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Buchholz b. Niemegk, Ortsteil der Gemeinde Rabenstein/Fläming, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Buchholz (Steinhöfel), Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Groß Buchholz, Ortsteil der Stadt Perleberg im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Wüsten-Buchholz, Ortsteil der Stadt Perleberg im Landkreis Prignitz, Brandenburg

 Buchholz (Alt Tellin), Ortsteil der Gemeinde Alt Tellin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (Dobin), Ortsteil der Gemeinde Dobin am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (Gadebusch), Ortsteil der Stadt Gadebusch, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (Gremersdorf-Buchholz), Ortsteil der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (Holthusen), Ortsteil der Gemeinde Holthusen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (Mölln), Ortsteil der Gemeinde Mölln (Mecklenburg), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchholz (Ziesendorf), Ortsteil der Gemeinde Ziesendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Stern Buchholz, Wohnplatz in der Stadt Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern

 Buchholz (Balge), Ortsteil der Gemeinde Balge, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Buchholz (Uchte), Ortsteil der Gemeinde Uchte, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Buchholz (Visselhövede), Ortsteil der Stadt Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Buchholz (Vorwerk), Ortsteil der Gemeinde Vorwerk, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Groß-Buchholz, Stadtteil von Hannover, Niedersachsen
 Klein-Buchholz, ehemaliger Stadtteil von Hannover, Niedersachsen

 Buchholz (Bad Wünnenberg), Ortsteil der Stadt Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Bedburg), Ortsteil der Stadt Bedburg im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Dortmund), statistischer Unterbezirk von Syburg, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Duisburg), Stadtteil von Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Witten), Ortsteil der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Mönchengladbach), Ortsteil der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Nachrodt-Wiblingwerde), Ortsteil der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Paderborn), Ortsteil der Kreisstadt Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Petershagen), Teil der Stadt Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Recke), Ortsteil von Recke (Westfalen), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz-Kempen, Ortsteil der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Buchholz (Boppard), Ortsteil der Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Buchholz (Eckfeld), Ortsteil der Gemeinde Eckfeld, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Buchholz (Pantenburg), Ortsteil der Gemeinde Pantenburg, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

 Buchholz (Annaberg-Buchholz), Ortsteil der Stadt Annaberg-Buchholz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Buchholz (Moritzburg), Ortsteil der Gemeinde Moritzburg, Landkreis Meißen, Sachsen
 Buchholz (Vierkirchen), Ortsteil der Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Görlitz, Sachsen

 Buchholz (Gräfenhainichen), Ortsteil der Stadt Gräfenhainichen, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Buchholz (Stendal), Ortsteil der Stadt Stendal, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

 Buchholz (Lebrade), Ortsteil der Gemeinde Lebrade, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Buchholz (Mucheln), Ortsteil der Gemeinde Mucheln, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Buchholz (Rieseby), Ortsteil der Gemeinde Rieseby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Buchholz (Wahlstedt), Ortsteil der Stadt Wahlstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

 Buchholz (Nordhausen), Ortsteil der Stadt Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Weitere Orte und Gemeindeteile:
 Buchholz (Gemeinde Treffen), Katastralgemeinde von Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Buchholz (Gemeinde Garsten), Ortschaft von Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Buchholz (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft von Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Buchholz (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Buchholz (Gemeinde Sonntag), Fraktion von Sonntag (Vorarlberg), Bezirk Bludenz, Vorarlberg

 Buchholz (Büllingen), Weiler in Büllingen, Provinz Lüttich, Wallonien, Belgien
 Buchholz BE, Quartier der Stadt Thun, Kanton Bern
 Buchholz (Salurn), Fraktion von Salurn, Südtirol, Italien
 Buchholz (Luxemburg), Ortschaft in Luxemburg

historisch:
 Buchholz (Altdöbern), gewüsteter Ort in der Gemeinde Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Buchholz, Wüstung bei Wittstock/Dosse, Land Brandenburg
 Bukowiec (Górowo Iławieckie), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Buchholz, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
Bukowo, Ortsteil im Stadtbezirk Nord von Stettin (Szczecin), Polen (Buchholz, bis 1939 im Landkreis Randow)
 Grabno (Ośno Lubuskie), Ort in der Gemeinde Drossen, Polen
 Grabowo (Stargard), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Buchholz, Kreis Saatzig/Pommern)
 Boholț, Ort in Siebenbürgen, Rumänien
Płonia, Ortsteil im Stadtbezirk Rechtes Oderufer von Stettin (Szczecin), Polen (Buchholz, Landkreis Greifenhagen)
 Pohorsko, Ortsteil von Nezdice na Šumavě, Okres Klatovy, Tschechien (Buchholz)
 Buchholz historical ghost town, Geisterstadt in den Black Hills, Lawrence-County, South Dakota, USA 

Baulichkeiten:
 Talsperre Buchholz, Talsperre an der Glatt zwischen Flawil und Herisau, siehe Glatt (Thur)#Talsperre Buchholz
 Propstei Buchholz, Kloster in Burgbrohl, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Weitere geografische Objekte:

 Buchholz (Rothaargebirge) (643 m), Berg und Waldgebiet in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Buchholz (Dessau-Roßlau), Naturschutzgebiet in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Naturschutzgebiet Buchholz (Brilon), Naturschutzgebiet in Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz (Forstgutsbezirk), gemeindefreies Gebiet im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Buchholz, Wald in Recke (Westfalen), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Buchholz Bay, Bucht in Spitzbergen, Norwegen
 Buchholz, Steinkohleflöz im Ibbenbürener Steinkohlenrevier

Siehe auch:
 Buchenholz
 Buchholtz
 Buchholzen
 Bucholtz